Сан-Хуан (провинция, Аргентина) — провинция в Аргентине.
 Сан-Хуан (провинция, Доминиканская республика) — провинция в Доминиканской республике.